Cinema:
 Joe (pel·lícula de 1970), amb Dennis Patrick, Audrey Caire, Susan Sarandon i Peter Boyle 
 Joe (pel·lícula de 2013), amb Nicolas Cage, Tye Sheridan, Heather Kafka i Ronnie Gene Blevins

 Biografies: Joe (cantant), cantant de R&B i hip-hop estatunidenc

 Miscel·lània: Jōe, indumentària japonesa